Corgoň liga 2011/2012 (ze względów sponsorskich) to 19. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn na Słowacji. Obrońcą tytułu był zespół Slovan Bratysława. Jako pierwsi zmierzyli się piłkarze Slovan Bratysławy i FK AS Trenčína, zaś pierwszy gol padł już w 5 minucie gry!

W trakcie sezonu 1 lutego 2012 roku zmarł Ladislav Kuna prezes Spartaku Trnawy. Zwycięską okazała się drużyna MŠK Žilina, która po raz 6 zdobyła mistrzostwo kraju, w tym samym czasie po raz pierwszy zdobyła puchar Słowacji.

Zespoły 
MFK Dubnica spadły do drugiej ligi za zajęcie ostatniego miejsca w tabeli ligowej w sezonie 2010/2011.
FK AS Trenčín awansował z drugiej ligi za zajęcie pierwszego miejsca w sezonie 2010/2011.

Mapa

Tabela ligowa

Pierwsza i druga runda

Tabela krzyżowa

Trzecia runda 
W trzeciej rundzie drużyny uczestniczące w rozgrywkach spotkają się ze sobą jednokrotnie – pary układane były według schematu przedstawionego w tabeli, gdzie kolejne liczby oznaczają miejsce zajęte przez dany zespół w sezonie 2010/2011 (numer 12 – beniaminek). Te, które zajęły miejsca 1–6 rozegrały 6 meczów jako gospodarze i 5 jako goście, pozostałe – 5 jako gospodarze i 6 jako goście.

Klasyfikacja strzelców

Zobacz też 
 I liga słowacka w piłce nożnej
 II liga słowacka w piłce nożnej
 Puchar Słowacji w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Slowackiego Związku Piłki Nożnej
 Strona domowa 1. Ligi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Słowacji
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 na Słowacji
2012 na Słowacji